Praepositus steht für:
 Praepositus, Titel innerhalb der Organisation der christlichen Kirchen, siehe Propst
 Praepositus (römische Armee), Dienstgrad in der römischen Armee
 Praepositus (Hofamt) (auch Praepositus sacri cubiculi), Amt am römischen Kaiserhof, meist mit Eunuchen besetzt